Le nom églantier désigne les espèces du genre Rosa à l'état sauvage, qui ont généralement des fleurs simples. Il s'applique en particulier à Rosa canina. Par opposition, le terme « rosier » désigne les cultivars, c'est-à-dire les sélections d'églantiers mises en place par les horticulteurs.

En français, les espèces suivantes sont appelées « Églantier » (nom recommandé ou typique) :

 Églantier d'Achar, Rosa acharii Billb. ;
 Églantier de Chablais  Rosa caballicensis Puget ex Déségl..
Églantier des sapins, Rosa abietina Gren. ex H.Christ ;
 Églantier agreste, Rosa agrestis Savi (sect. Caninae) ;
 Églantier des champs, Rosa arvensis Huds. (sect. Synstylae) ;
Églantier bleu cendré, Rosa caesia Sm. ;
 Églantier des chiens, Rosa canina L. (sect. Caninae);
Églantier à feuilles coriaces, Rosa coriifolia Fr. ;
Églantier en corymbe, Rosa corymbifera Borkh. (sect. Caninae) ;
Églantier de Déséglise, Rosa deseglisei Boreau ;
 Églantier commun, Rosa dumalis Bechst. (sect. Caninae) ;
Églantier à feuilles rougeâtres ou Églantier glauque, Rosa glauca Pourr. (syn. R. ferruginea Vill., R. rubrifolia Vill.) (section Caninae) ;
Grand Églantier, Rosa majalis Herrm. (syn. R. cinnamomea auct. non L.) ;
Églantier à petites fleurs,	Rosa micrantha Borrer ex Sm. (section Caninae) ;
Églantier mou, Rosa mollis Sm. ;
Églantier des montagnes Rosa montana Chaix (section Caninae) ;
Églantier musqué, Rosa moschata Herrm. (sect. Synstylae) ;
Églantier multiflore, Rosa multiflora Thunb. (sect. Synstylae) ;
Églantier à folioles obtuses, Rosa obtusifolia Desv. (sect. Caninae) ;
Églantier à fruits pendants ou Églantier des Alpes, Rosa pendulina L. (sect. Cinnamomae) ;
Églantier pimprenelle Rosa pimpinellifolia L. (syn. R. spinosissima L.) (sect. Pimpinellifoliae) ;
 Églantier de Pouzin, Rosa pouzinii Tratt.  ;
 Églantier couleur de rouille ou Églantier de la Reine Elisabeth, Rosa rubiginosa L. (sect. Caninae) ;
Églantier sempervirent, Rosa sempervirens L. (sect. Synstylae) ;
Églantier de Serafini,  Viv. ;
Églantier de la Prairie, Rosa setigera Michx. (sect. Synstylae) ;
Églantier de Sherard,  Rosa sherardii Davies (sect. Caninae) ;
Églantier de Sicile ou Églantier nain, Rosa sicula Tratt. (sect. Caninae) ;
Églantier rude,  (Rau) Boreau ;
Églantier tomenteux, Rosa tomentosa Sm. (sect. Caninae) ;
 Églantier de Jundzill, Rosa trachyphylla Rau ;
 Églantier velu ou Églantier-hérisson, Rosa villosa L. (sect. Caninae) ;
 Églantier alpin ou Églantier alpicole, Rosa villosa subsp. alpicola (Rouy) Rouy & E.G.Camus (syn. Rosa alpicola Rouy) (sect. Caninae) ;
 Églantier de Virginie, Rosa virginiana Herrm. (sect. Carolinae)
 Églantier des Vosges, Rosa vosagiaca Desp. (sect. Caninae) ;
 Églantier de Millau, Rosa ×amiliavensis H.J.Coste & Simon ;
 Églantier de l'Aveyron, Rosa ×caviniacensis Ozanon ou Rosa ×aveyronensis H.Coste ;
 Églantier d'Irlande, Rosa ×hibernica Templeton (sect. Caninae).

Références

Voir aussi 

 Rosa

Rosier